Райпура:

 Райпура — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Райпура — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Нарсингди.